Весёлый Гай () — село, Поливановский сельский совет, Магдалиновский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1222386002. Население по переписи 2001 года составляло 106 человек.

Географическое положение 
Село Весёлый Гай находится на берегу реки Кильчень, выше по течению на расстоянии в 1 км расположены сёла Новоивановка и Калиновка, ниже по течению примыкает село Запорожье. Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания